Corpus Christi, festa de l'església Catòlica destinada a venerar l'eucaristia
 Corpus lingüístic, conjunt d'exemples reals d'ús d'una llengua o d'una varietat lingüística
 Habeas corpus, expressió llatina que es fa servir per designar un procés judicial